|-
| 130801 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130802 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130803 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130804 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130805 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130806 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130807 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130808 - || 2000 UU || 21 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130809 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130810 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130811 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130812 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130813 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130814 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130815 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130816 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130817 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130818 - ||  || 23 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130819 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130820 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130821 - ||  || 29 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130822 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130823 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130824 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130825 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130826 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130827 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130828 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130829 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130830 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130831 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130832 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130833 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130834 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130835 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130836 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130837 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130838 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130839 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130840 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130841 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130842 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130843 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130844 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130845 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130846 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130847 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130848 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130849 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130850 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130851 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130852 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130853 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130854 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130855 - ||  || 26 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130856 - ||  || 26 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130857 - ||  || 23 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130858 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130859 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130860 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130861 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130862 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130863 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130864 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130865 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130866 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130867 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130868 - || 2000 VZ || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130869 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130870 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130871 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130872 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 130873 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 130874 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 130875 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130876 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130877 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130878 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130879 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130880 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130881 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130882 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130883 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130884 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130885 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130886 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130887 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130888 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130889 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130890 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130891 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130892 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130893 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130894 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130895 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130896 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130897 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130898 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130899 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130900 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-